В Соединённых Штатах есть два округа с названием Дуво́л ():

 Дувол — Техас.
 Дувол — Флорида.